Наас:

 Наас () — библейский термин, имя четырёх лиц и название одного города:
  ( и др.) — аммонитский царь во время восшествия на израильский престол Саула.
 Наас () — отец аммонитского царя Аннона.
 Наас () — аммонитянин, отец аммонитского царя Сови.
 Наас () — отец Авигеи и дед Амасы.
 Наас () — город колена Иудина.

См. также 
 Наги (, наг; змей)
 Нахаш (; змей)
 Нейс ()
 Змей (значения)

Примечания 

Понятия и термины в Библии